Дружба — устойчивые, личные бескорыстные взаимоотношения между людьми. В честь этого понятия названы:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Дружба — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Дружба — посёлок в Сенненском районе Витебской области.
 Дружба — посёлок в Мозырском районе Гомельской области.
 Дружба — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Дружба — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Дружба — деревня в Быховском районе Могилёвской области.
 Дружба — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Дружба — село в Каскеленском районе Алматинской области, в 1991 г. включено в состав Алма-Аты.
 Дружба — село в Камыстинском районе Костанайской области.
 Дружба — село в Карасуском районе Костанайской области.
 Дружба — село в Костанайском районе Костанайской области, в 1997 г. включено в состав Костаная.
 Дружба — село в Фёдоровском районе Костанайской области, ликвидировано в 2008 г.
 Дружба — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.
 Дружба — село в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области.
 Дружба — прежнее название посёлка Достык в Алакольском районе Алматинской области.
 Дружба — прежнее название села Достык в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Дружба — до 2001 г. название села Шаттык Мактааральского района Южно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Дружба — село в Ыссык-Атинском районе Чуйской области, Кен-Булунский аильный округ.
 Дружба — село в Ыссык-Атинском районе Чуйской области, Узун-Кырский аильный округ.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория.
 Дружба — упраздённое село в Джанкойском районе.
 Дружба — упраздённое село в Нижнегорском районе.
 Дружба — упраздённое село в Сакском районе.

Молдавия 
 Дружба — село в Унгенском районе.

Россия 

Адыгея
 Дружба — посёлок в Кошехабльском районе.

Алтайский край
 Дружба — село в Алейском районе.
 Дружба — посёлок в Топчихинском районе.
 Дружба — посёлок в Усть-Калманском районе.
 Дружба — село в Целинном районе.
 Дружба — посёлок в Шипуновском районе.

Башкортостан
 Дружба — село в Давлекановском районе.

Белгородская область
 Дружба — посёлок в Валуйском районе.

Брянская область
 Дружба — посёлок в Дятьковском районе.
 Дружба — посёлок в Новозыбковском районе.

Владимирская область
 Дружба — посёлок в Камешковском районе.

Вологодская область
 Дружба — посёлок в Сямженском районе.

Воронежская область
 Дружба — хутор в Нижнедевицком районе.
 Дружба — хутор в Репьёвском районе.

Дагестан
 Дружба — село в Каякентском районе.
 Дружба — бывший посёлок строителей Чиркейской ГЭС.
 Дружба — прежнее название села Цадах в Чародинском районе.

Калининградская область
 Дружба — посёлок в Зеленоградском районе.
 Дружба — посёлок в Правдинском районе.

Карачаево-Черкесия
 Дружба — село в Прикубанском районе.

Костромская область
 Дружба — посёлок в Судиславском районе.

Липецкая область
 Дружба — посёлок в Становлянском районе.

Марий Эл
 Дружба — деревня в Звениговском районе.

Московская область
 Дружба — посёлок в Раменском районе.

Нижегородская область
 Дружба — посёлок в Выксунском районе.

Оренбургская область
 Дружба — село в Соль-Илецком районе.

Орловская область
 Дружба — деревня в Покровском районе.

Пермский край
 Дружба — посёлок в Очёрском районе.

Приморский край
 Дружба — село в Пограничном районе.

Самарская область
 Дружба — посёлок в Безенчукском районе.
 Дружба — посёлок в Сызранском районе.

Свердловская область
 Дружба — посёлок в Алапаевском муниципальном образовании.

Северная Осетия
 Дружба — посёлок в Моздокском районе.

Смоленская область
 Дружба — деревня в Вяземском районе.
 Дружба — деревня в Шумячском районе.

Ставропольский край
 Дружба — посёлок в Новоалександровском районе.

Тамбовская область
 Дружба — посёлок в Тамбовском районе.

Татарстан
 Дружба — посёлок в Мамадышском районе.
 Дружба — деревня в Мензелинском районе.
 Дружба — деревня в Сармановском районе.

Тверская область
 Дружба — деревня в Ржевском районе.

Тульская область
 Дружба — деревня в Каменском районе.
 Дружба — посёлок в Кимовском районе.
 Дружба — деревня в Щёкинском районе.

Тыва
 Дружба — село в Бай-Тайгинском районе.

Ульяновская область
 Дружба — посёлок в Майнском районе.
 Дружба — посёлок в Ульяновском районе.

Хабаровский край
 Дружба — село в Хабаровском районе.

Чечня
 Дружба — посёлок в Грозненском районе.

Ярославская область
 Дружба — посёлок в Некоузском районе.
 Дружба — деревня в Рыбинском районе.

Узбекистан 
 Дружба — название города Питнак в Хорезмской области, до начала 1990-х годов.

Украина 
 Дружба — город в Ямпольском районе Сумской области.
 Дружба — село в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.
 Дружба — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Дружба — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Дружба — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Дружба — посёлок в составе города Торецк Донецкой области.
 Дружба — посёлок в Олевском районе Житомирской области.
 Дружба — село в Акимовском районе Запорожской области.
 Дружба — село в Володарском районе Киевской области.
 Дружба — село в Компанеевском районе Кировоградской области.
 Дружба — посёлок в Попаснянском районе Луганской области.
 Дружба — посёлок в Раздельнянском районе Одесской области.
 Дружба — село в Решетиловском районе Полтавской области.
 Дружба — село в Радивиловском районе Ровненской области.
 Дружба — село в Великописаревском районе Сумской области.
 Дружба — посёлок в Теребовлянском районе Тернопольской области.
 Дружба — село в Виньковецком районе Хмельницкой области.
 Дружба — посёлок в Ичнянском районе Черниговской области.
 Дружба — до 1992 года название села Трибуховцы в Бучачском районе Тернопольской области.

См. также 
 Посёлок детского городка «Дружба»
 НПС «Дружба»

События 
 «Дружба» — конкурс эстрадной песни социалистических стран.
 Дружба — футбольный турнир юношеских сборных команд социалистических стран (1963—1990) .
 «Дружба-82» — общевойсковые учения СССР и стран Варшавского договора, проходившие зимой — весной 1982 года.
 «Дружба-83» — общевойсковые учения СССР и стран Варшавского договора, проводившиеся в 1983 году.
 «Дружба-84» — международные соревнования, проведённые в 1984 как альтернатива Олимпийским играм в Лос-Анджелесе.
 «Дружба-84» — общевойсковые учения СССР и стран Варшавского договора, проводившиеся зимой — весной 1984 года.
 «Дружба-85» — многостепенные оперативные учения вооружённых сил СССР, ГДР и ПНР, проходившие в сентябре 1985 года.

Фильмы 
 «Дружба» — советский фильм 1940 года.
 «Дружба!» — германский фильм 2010 года.

Спорт 
 
 «Дружба» — детско-юношеская спортивная школа в городе Харьков (Украина).
 «Дружба-78» — украинский хоккейный клуб из города Харьков.

Сооружения 
 
 
 
 Дружба — особняк постройки начала XX века в Мисхоре.

Другие значения 
 «Дружба» — нефтепровод.
 «Дружба» — модель бензопилы советского и российского производства.
 «Дружба» — плавленый сыр или продукт сырный плавленый, под торговой маркой «Дружба».
 «Дружба», «Дружба народов» — сладкая каша из двух круп — риса и пшена.
 «Дружба» УС-2 — профессиональный киносъёмочный аппарат для синхронной съёмки.
 «ККУ-2 Дружба» — картофелеуборочный комбайн.
 «Дружба» — парусное судно, трёхмачтовый учебный фрегат, порт приписки — Одесса, Украина.
 (1621) Дружба — астероид в Солнечной системе.
 «Дружба» — советский вокально-инструментальный ансамбль в 1955—1988 годах.
 
 Парки:
 «Дружба» — до 1990-х годов название Снопковского парка во Львове, Украина.
 «Дружба» — парк в Элисте.